XFD steht für:
 XFD, Modellbezeichnungs-Präfix der Elektroautos von Jinan Flybo Motor, China
 Douglas XFD, Prototyp eines Doppeldecker-Marinejägers
 XFD-1, Prototyp des Düsenjägers McDonnell FH
 XML Form Definition, Auszeichnungssprache für Benutzerschnittstellen

.xfd steht für:
 eine mögliche Dateiendung der Extensible Forms Description Language

Abkürzung